Матчи группы F чемпионата мира 2022 года прошли с 23 ноября по 1 декабря 2022 года. В группе сыграли сборные Бельгии, Канады, Марокко и Хорватии. В плей-офф вышли сборные Марокко и Хорватии — команды, занявшие первое и второе место в группе.

Команды 

Примечания

Таблица 

В 1/8 финала вышли:
 Победитель группы F (Марокко), который сыграет с командой, занявшей второе место в группе E (Испания).
 Команда, занявшая второе место в группе F (Хорватия), сыграет с победителем группы E (Япония).

Матчи 
Время начала матчей указано местное (UTC+3).

Марокко — Хорватия 
Команды ранее один раз встречались друг с другом в товарищеском матче 1996 года (ничья 2:2).

Бельгия — Канада 
Команды ранее один раз встречались друг с другом в товарищеском матче 1989 года (победа Бельгии со счётом 2:0).

Матч завершился победой сборной Бельгии со счётом 1:0 благодаря голу, забитому Миши Батшуайи на 44-й минуте. На 10-й минуте игры Алфонсо Дейвис (Канада) не реализовал пенальти.

Бельгия — Марокко 
Команды ранее встречались три раза, включая один матч на чемпионате мира 1994 года (победа Бельгии со счётом 1:0).

Хорватия — Канада 
Команды ранее не играли друг с другом.

Хорватия — Бельгия 
Команды ранее встречались восемь раз, в последний раз — в 2021 году (победа Бельгии со счётом 1:0).

Канада — Марокко 
Команды ранее трижды встречались друг с другом, в последний раз — в 2016 году (победа Марокко со счётом 4:0).

Очки фейр-плей 
Очки фейр-плей используются как критерий классификации, если команды имеют равные показатели по очкам, разнице голов и другим критериям (см. критерии классификации команд). Очки рассчитываются исходя из жёлтых и красных карточек, полученных командами в матчах группового этапа:
 первая жёлтая карточка: минус 1 очко;
 непрямая красная карточка (вторая жёлтая карточка): минус 3 очка;
 прямая красная карточка: минус 4 очка;
 жёлтая карточка и прямая красная карточка: минус 5 очков.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионат мира по футболу 2022